

Cinema e Televisione 
Miss America – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
Miss America (The Beauty Prize) – film del 1924 diretto da Lloyd Ingraham
Miss America – film tv del 2006 diretto da Bruce Gowers

Fumetto 
Miss America – Personaggio dei fumetti DC Comics
Miss America – Personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Miss America – traccia dell'album The Grand Illusion degli Styx del 1977
 Miss America – album di Mary Margaret O'Hara del 1988
 Miss America – traccia dell'album Wasted in America dei Love/Hate del 1992
 Miss America – traccia dell'album Modern Life Is Rubbish dei Blur del 1993
 Miss America – traccia dell'album Feelings di David Byrne del 1997
 Miss America – traccia dell'album Now or Never di Nick Carter del 2002
 Miss America – traccia dell'album 10 motivi dei Velvet del 2005
 Miss America – traccia dell'album Musica moderna di Ivano Fossati del 2008

Altro 
Miss America – concorso di bellezza statunitense